Shiki peut désigner :

Géographie 
Shiki, ville de la préfecture de Saitama, au Japon ;
Shiki, un district de la province de Badakhshan en Afghanistan.

Culture 
 Shiki, un roman de Fuyumi Ono adapté en manga et en série d'animation.

Patronyme 
 Masaoka Shiki (1867-1902)

Homonymie de toponyme